Tomczyk est un patronyme d'origine polonaise pouvant se référer à :
 Cezary Tomczyk (1984-), politicien polonais ;
 Damian Tomczyk (1942-2013), historien polonais ;
 Dominik Tomczyk (1974-), basketteur polonais ;
 Laurent Tomczyk (1971-), footballeur français ;
 Markus Tomczyk (1980-), acteur allemand ;
 Martin Tomczyk (1981-), pilote automobile allemand ;
 Ryszard Tomczyk (1950-), boxeur polonais ;

Patronyme polonais